Аюттхая — місто в Таїланді. 
 Аюттхая (держава) — колишня держава на теренах Таїланду.